Чези се може односити на:
 Чези (Мачерата)
 Чези (Терамо)
 Чези (Терни)